Венег:

 Венег — фараон II династии Раннего царства Древнего Египта.
 Венег — бог неба и смерти в древнеегипетской мифологии.